est une expression anglaise signifiant « rien à perdre ». Elle peut faire référence à :

Roman 

 , roman de Lee Child publié en 2008.

Télévision 

 , titre original de Chasse à l'homme,  de la  des Experts : Miami ().

Cinéma 

 , titre original de Rien à perdre, film américain de Steve Oedekerk sorti en 1997 ;
 , film thaïlandais de Danny Pang sorti en 2002.

Musique

Chanson 

 , chanson de Billy Talent présente sur l'album Billy Talent sorti le  ;
 , chanson de Bret Michaels présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Daniel Schuhmacher sorti le  ;
 , album d'Eddie Money sorti en  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Forty Deuce sorti en  ;
 , album de Michael Learns to Rock sorti le .

Voir aussi